El nomo de la Liebre, también llamado nomo hermopolitano (en egipcio: Wn) fue uno de los 42 nomos, nomoi, divisiones administrativas del Antiguo Egipto. Más precisamente, fue el 15º nomo del Alto Egipto.

La ciudad principal del nomo era Jemenu (más tarde Hermópolis Magna y la moderna el-Ashmunein) en el Egipto Medio. La principal deidad local era Thot, aunque las inscripciones en la Capilla Blanca de Senusret I vinculan este nomo con el culto de Bes y Unut.

Historia 

El nomo de la Liebre ya era conocido durante la IV dinastía del Reino Antiguo, como lo muestra la estatua de la tríada del faraón Menkaura, Hathor y una representación antropomórfica deificada del nomo. Se sabe que durante la VI dinastía sus nomarcas fueron enterrados en la necrópolis de El-Sheikh Sa'id.

El nomo mantuvo su importancia durante el Primer Período Intermedio y el posterior Reino Medio. Sus gobernadores también eran responsables de la extracción de alabastro en Hatnub en el Desierto Oriental, poseían funciones exclusivas como "director del doble trono" y "grande de los cinco", y también eran sumos sacerdotes de Thot. Desde el Primer Período Intermedio trasladaron ligeramente hacia el norte su necrópolis oficial, a Deir el-Bersha, donde sus notables, aunque mal conservadas tumbas, fueron excavadas en la roca, en lo alto de las laderas de las colinas de piedra caliza y suelen estar ricamente decoradas.

Durante el Reino Medio, el nomo fue gobernado por una dinastía bastante ramificada de nomarcas generalmente llamada Ahanajt, Dyehutynajt o Neheri. El último de los conocidos, Dyehutyhotep, también era el propietario de la tumba más elaborada y conservada de la necrópolis de Deir el-Bersha. Gobernó hasta principios del reinado de Senusret III, del que se conoce que puso en marcha serias medidas para minimizar el poder que tenían los nomarcas.

Durante el Segundo Período Intermedio, el nomo de la Liebre asimiló al vecino nomo del Oryx (nomo 16º del Alto Egipto).

Nomarcas del nomo de la Liebre

Reino Antiguo 
Nomarcas conocidos, que datan del Reino Antiguo, enterrados en El-Sheikh Sa'id.
Serefka (5th Dynasty)
Werirni (5th Dynasty, son of Serefka)
Teti-ankh/Iymhotep (6th Dynasty, perhaps Pepy I)
Meru/Bebi (6th Dynasty, perhaps Pepy I)
Wiu/Iyu (6th Dynasty, perhaps Pepy I; son of Meru/Bebi)
Meru 6th Dynasty, perhaps Pepy II, son of Wiu/Iyu)

 Serefka (V dinastía)
 Uerirni (V dinastía, hijo de Serefka)
 Teti-anj/Iymhotep (VI dinastía, quizás bajo Pepy I)
 Meru/Bebi (VI dinastía, quizás Pepy I)
 Uiu/Iyu (VI dinastía, quizás Pepy I; hijo de Meru/Bebi)
 Meru (VI dinastía, quizás Pepy II, hijo de Uiu/Iyu)

Reino Medio 
Genealogía de los nomarcas durante finales de la XI y la [[XII dinastía]] (el límite entre las dos dinastías pasa aproximadamente a lo largo de la tercera generación). Los nomarcas están subrayados. Fueron enterrados en Deir el-Bersha.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Liebre
Liebre